Calderwood ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Calderwood (* 1965), ehemaliger schottischer Fußballspieler
 Henry Calderwood (1830–1897), schottischer Philosoph und Minister
 Joanne Calderwood (* 1986), schottischer Muay Thai Champion und professionelle MMA-Kämpferin
 Nora Calderwood (1896–1985), schottische Mathematikerin und Hochschullehrerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Calderwood Dam, in Calderwood, Tennessee, ID-Nr. 89001069
 Calderwood Hydroelectric Development, in Calderwood, Tennessee, ID-Nr. 04000545